Przedstawicielstwo Konsularne RP w Soczi, Biura Pełnomocnika Konsulatu RP w Noworosyjsku na obwód Soczi (Польское консульское представительство в Сочи) - polska placówka konsularna działająca w latach 1918-1919 w Soczi, podlegająca konsulatowi w Noworosyjsku w Rosji.

Kierownicy konsulatu 
 1918- – Jan Pniewski, przedstawiciel

Siedziba 
Mieściła się przy ul. Moskiewskiej 15 (ул. Московская), ob. ul. Ordżonikidze (ул. Орджоникидзе) (1918), budynek nie zachował się.

Bibliografia 
 Paweł Ceranka, Krzysztof Szczepanik (opr.): Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945 : informator archiwalny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2020

Przypisy 

Soczi
Stosunki polsko-rosyjskie
Soczi